Der Name Chalcedon (andere Schreibweisen: Chalzedon, Chalkedon) bezeichnet

 Chalkedon, eine antike Stadt in der heutigen Türkei
 das Titularerzbistum Chalcedon
 das Titularerzbistum Chalcedon dei Armeni
 das Titularerzbistum Chalcedon dei Siri
 das Konzil von Chalcedon
 Chalcedon (Mineral), eine Mineralvarietät des Quarzes